Клэр ван дер Бум (, ) — австралийская актриса.

Биография 
Клэр ван дер Бум родилась в 1983 году в городе Брум, Австралия. Отец — голландец, мать — новозеландка. В 1999 году Клэр окончила пресвитерианский дамский колледж в Перте, где она изучала драматическое искусство. В 2005 году она окончила Национальный институт драматического искусства в Сиднее.

Дебютировала в кино в 2003 году. Получила известность благодаря ролям в сериалах «На грани», «Гавайи 5.0» и «Игра в молчанку».

Личная жизнь 
Встречается с актёром Дрю Фуллером.

Фильмография

Номинации и награды

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Австралии
Выпускники Национального института драматического искусства